Schoneberg steht für:
 Schoneberg (Lippetal), Ortsteil der Gemeinde Lippetal, Nordrhein-Westfalen

Schoneberg ist der Familienname von:

 Andy Schoneberg (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler 
 Ketzia Schoneberg (* 1965) US-amerikanische Künstlerin und Aktivistin für das Stillen in der Öffentlichkeit 

Siehe auch:
 Konzertbüro Schoneberg (gegr. 1959), deutscher Konzertveranstalter